XPO steht für:
 XPO Logistics
 International Criminal Police Organization, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents

Xpo steht für:
 Christo

xpo steht für:
 Pochutec (ISO-639-3-Code), eine der uto-aztekischen Sprachen

Abkürzung